Аркада

Архітектура 
 Аркада — архітектурна форма

Топоніми

Фонте-Аркада — парафія.

Інше 
 Аркада — жанр відеоігор
 Аркадний ігровий автомат